Lisa Roberts, femme politique canadienne
Lisa Roberts Gillan (née en 1965), actrice américaine
Lisa Roberts (née en 1978), triathlète américaine